Hamerski – polskie nazwisko pochodzące od staropolskiego hamer 'kuźnia' lub od niemieckiego Hammer, także nazwy osobowej – nazwiska (przezwiska) Hammer.

Osoby o tym nazwisku:
 Edward Hamerski – polski lekarz weterynarii, prawnik, prokurator, wykładowca
 Jan Hamerski
 Jan Hamerski – rzymskokatolicki ksiądz, męczennik
 Jan Hamerski – polski polityk
 Jerzy Hamerski – polski pedagog, twórca teatru dziecięcego Łejery
 Karol Hamerski – polski prawnik
 Oskar Hamerski – polski aktor
 Wiktor Hamerski – polski prawnik
 Zygmunt Hamerski – polski fotograf

Zobacz też 
 Irena Hamerska – polska Sprawiedliwa wśród Narodów Świata

Linki zewnętrzne 
 

Polskie nazwiska